St. Michaelis bezeichnet

einen Ortsteil der Stadt Brand-Erbisdorf, Sachsen, siehe: St. Michaelis (Brand-Erbisdorf)
verschiedene Kirchen, siehe Michaeliskirche